Таурин:

 Таурин — сульфокислота, образующаяся в организме из аминокислоты цистеина.
 Таурин, Франц Николаевич (1911—1994) — русский советский прозаик, автор производственных и историко-революционных романов.
 Таурин из Эврё (ум. ок. 210 или 410) — епископ Эврё, святой Католической церкви.